Oniro è un progetto di Eclipse Foundation focalizzato sullo sviluppo di un sistema operativo distribuito open source per dispositivi consumer, indipendentemente da marca, modello, produttore.

Collegamenti esterni 
 
  Oniro Project website (Sito ufficiale Oniro)

Sistema operativo